6-кратная победительница турнира американка Серена Уильямс защищала свой прошлогодний титул, но неожиданно проиграла в финале Анжелике Кербер, которая впервые в карьере дошла до решающего матча на турнирах Большого шлема.

Общая информация 
В основной сетке больше всего было представительниц США (17), Германии (10), Австралии (9, пятеро из них получили wildcard), Чехии (9), России (8). Остальные страны представляло не более 5 теннисисток.

В 1/4 финала Серена Уильямс обыграла россиянку Марию Шарапову 18-й раз подряд с 2005 года. В этих матчах Шарапова взяла всего 3 сета.

133-я ракетка мира Чжан Шуай 15-й раз играла в основной сетке турниров Большого шлема, но впервые смогла выиграть хотя бы один матч на этом уровне. Позже, добравшись до четвертьфинала, китаянка стала первой с 1990 года теннисисткой из квалификации, дошедшей на мельбурнских кортах до 1/4 финала. По ходу турнира Чжан, как и Анхелика Гавальдон тогда, обыграла двух сеянных противниц.

Впервые с 1983 года до полуфинала турнира Большого шлема (и впервые с 1984 года — до четвертьфинала) в женском одиночном разряде добралась теннисистка из Великобритании: 47-я ракетка мира Йоханна Конта на этом турнире выиграла больше матчей в основной сетке, чем значилось на её счету за восемь предыдущих появлений в подобных турнирах. Британка Джо Дьюри в 1983 году вышла в полуфинал на US Open как 14-я сеянная.

28-летняя немка Анжелика Кербер дошла до 1/4 финала на четвёртом турнире Большого шлема. Ранее ей это удавалось во Франции (2012), на Уимблдоне (2012 и 2014) и в США (2011).

Посев 

  Серена Уильямс (Финал)
  Симона Халеп (Первый раунд)
  Гарбинье Мугуруса (Третий раунд)
  Агнешка Радваньская (Полуфинал)
  Мария Шарапова (Четвертьфинал)
  Петра Квитова (Второй раунд)
  Анжелика Кербер (Титул)
  Винус Уильямс (Первый раунд)
  Каролина Плишкова (Третий раунд)
  Карла Суарес Наварро (Четвертьфинал)
  Тимея Бачински (Второй раунд)
  Белинда Бенчич (Четвёртый раунд)
  Роберта Винчи (Третий раунд)
  Виктория Азаренко (Четвертьфинал)
  Мэдисон Киз (Четвёртый раунд)
  Каролина Возняцки (Первый раунд)
  Сара Эррани (Первый раунд)
  Элина Свитолина (Второй раунд)
  Елена Янкович (Второй раунд)
  Ана Иванович (Третий раунд)
  Екатерина Макарова (Четвёртый раунд)
  Андреа Петкович (Первый раунд)
  Светлана Кузнецова (Второй раунд)
  Слоан Стивенс (Первый раунд)
  Саманта Стосур (Первый раунд)
  Анастасия Павлюченкова (Первый раунд)
  Анна Каролина Шмидлова (Первый раунд)
  Кристина Младенович (Третий раунд)
  Ирина-Камелия Бегу (Первый раунд)
  Сабина Лисицки (Второй раунд)
  Леся Цуренко (Первый раунд)
  Каролин Гарсия (Первый раунд)

 Специальные приглашения в основу 

  Хань Синьюнь (Второй раунд)
  Осеан Додан (Первый раунд)
   (Первый раунд)
   (Первый раунд)
   (Первый раунд)
  Присцилла Хон (Первый раунд)
  Кимберли Биррелл (Первый раунд)
  Сторм Сандерс (Первый раунд)

 Квалификация 

  Ван Цян (Второй раунд)
  Николь Гиббс (Второй раунд)
  Ван Яфань (Первый раунд)
  Наоми Осака (Третий раунд)
  Анастасия Севастова (Второй раунд)
  Чжан Шуай (Четвертьфинал)
  Кристина Плишкова (Второй раунд)
  Виктория Голубич (Первый раунд)
  Луксика Кумкхум (Первый раунд)
  Марина Заневская (Первый раунд)
  Мария Саккари (Второй раунд)
  Тамира Пашек ''(Первый раунд)

Основной турнир

Финальные раунды

Первые раунды

Секция 1

Секция 2

Секция 3

Секция 4

Секция 5

Секция 6

Секция 7

Секция 8

Примечания

Ссылки 
 Сетка женского турнира на официальном сайте

Открытый чемпионат Австралии по теннису 2016